China se poate referi la:
  Republica Populară Chineză, cunoscută și sub numele de China Comunistă, sau, simplu, China.
  Republica Chineză, cunoscută și sub numele de China Naționalistă sau Taiwan.
 China antică
 China de Est
 China Dolls 
 China Eastern Airlines
 China Keitetsi 
 China Miéville
 China Mobile
 China National Petroleum Corporation
 China Nouă
 China Open (snooker)
 China Southern Airlines
 China Telecom
 China Town România 
 China Unicom

Vezi și 
 Air China
 Chinalco
 Chinatown (dezambiguizare)
 Chineză simplificată
 Chinezi Han
 Chinezi Hui
 Chinezii din România
 Cronologia Chinei
 Imperiul Chinez
 Indochina
 Limba chineză
 Made in China 
 Marea Chinei
 Marele Zid Chinezesc
 Republica Sovietică Chineză
 Sindromul China

Legături externe 
 

China